Ел Пуенте Гранде има више значења:

 Ел Пуенте Гранде (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуенте Гранде (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику